Kim Jensen kan være flere personer:

 Kim Jensen (træner) – assisterende landstræner for Danmarks håndboldlandshold (damer).